Skoki mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 rozegrane zostały 15 sierpnia w hali Rio Olympic Arena.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016